Slovo rezistence, odolnost (z latiny) má více významů:

biologie
 Antibiotická rezistence – odolnost mikrobů vůči antibiotiku
 Biologická rezistence – odolnost organismu proti nepříznivým vlivům vnitřního a vnějšího prostředí
 Rezistence imunologická – přirozená nebo získaná schopnost organismu odolávat vlivům prostředí
 Resistence psychologická – aktivní psychická obrana proti faktorům sebepojetí
 Rezistence (epidemiologie) – odolnost určitého organismu vůči napadení určitým mikrobem

botanika

 Rezistence k pesticidům

zahradnictví
 Rezistence (zahradnictví) – úplná nebo zvýšená odolnost určitého organismu vůči napadení virovou, bakteriální, houbovou a jinou chorobou způsobovanou patogenem nebo genetické skupině patogenů (rezistence vůči strupovitosti jabloní).
 Rovněž označení pro bezpříznakovost přes napadení patogenem (rezistence vůči šarce),
 schopnost odolávat působení pesticidů.

materiály a hmoty
 Rezistence materiálu – schopnost a vlastnost hmoty odolávat vnějším vlivům a účinkům prostředí

ekonomika
 Hladina podpory a rezistence – v ekonomii, úroveň tržní ceny

ostatní
 Pasivní rezistence
 Rezistence (film)
 Rezistence (kniha)

Související články 
 Rezistance

Externí odkazy